Сан Висенте Лачиксио има више значења:

 Општина Сан Висенте Лачиксио (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Висенте Лачиксио (Сан Висенте Лачиксио, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику